Termin -{S2}- ima više značenja.

 S-oznake, S2: Čuvati dalje od domašaja dece
 ATC kod S02, Otologici